В археологических культурах Северной Америки классическим этапом являются теоретические североамериканские и мезоамериканские общества, существовавшие между 500 и 1200 годами нашей эры. Эта стадия является четвёртой из пяти стадий, изложенных в книге Гордона Уилли и Филипа Филлипса 1958 года « Метод и теория в американской археологии».

Предполагается, что культуры классической стадии обладают ремесленной специализацией и зачатками металлургии . Предполагается, что социальная организация включает в себя зачатки урбанизма и крупные церемониальные центры. Идеологически классические культуры должны были иметь развитую теократию.

«Классическая стадия» изначально была определена как ограниченная сложными обществами Мезоамерики и Перу . Тем не менее, период времени включает в себя другие развитые культуры, такие как Хоупвелл, Теотиуакан и ранние майя.

«Классическая стадия» последовала за стадией Формирования (доклассической) и была заменена стадией постклассической. Существуют альтернативные системы классификации, и этот рейтинг будет перекрывать то, что другие классифицируют как период Вудленда и культуры Миссисипи .

 Литическая стадия
 Архаическая стадия
 Стадия становления
 Классический этап
 Постклассический этап

См. также 
 Археология Америки
 Археология Америки
 Чачапояс культура
 Культурные периоды Перу
 Мезоамериканская хронология
 Влияние ольмеков на мезоамериканские культуры

Использованная литература

Ссылки 
 

Доколумбовы культуры
Археологические культуры Северной Америки
Исчезли в 1200-е годы
Появились в 500-е годы